Der Ski-Slopestylewettbewerb der Frauen bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi fand am 11. Februar 2014 statt.

Dara Howell aus Kanada wurde Olympiasiegerin. Die Silbermedaille gewann Devin Logan vor Kim Lamarre, die ebenfalls für die kanadische Delegation antrat.

Ergebnisse

Qualifikation 
10:00 Uhr (Ortszeit)

Finale 
13:00 Uhr (Ortszeit)

Weblinks 

 Ergebnisse

Slopestyle (Frauen)
Frauenskiwettbewerb